Trifolium dubium - planta pertencente à família Fabaceae. 
 Oxalis pes-caprae - planta herbácea da família Oxalidaceae.
 Condado de Treviño - município da Espanha.